Флоут  ():
 Флоут — разность между фактическими денежными средствами на банковском счету и учётными данными организации.
 Флоут — число одинарной точности.
 Флоут — число с плавающей запятой.
 Флоут — многоосный колёсный прицеп или полуприцеп особой конструкции, предназначенный для перевозки по дорогам.

См. также 
 Free-float — доля акций, находящихся в свободном обращении.